Фролово:

Белоруссия 
 Фролово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Фролово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Фролово — город в Волгоградской области.
 Фролово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Фролово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Фролово — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Фролово — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение.
 Фролово — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Щетинское сельское поселение.
 Фролово — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Фролово — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Фролово — упразднённая деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Фролово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Фролово — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Фролово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Фролово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Фролово — деревня в Кежемском районе Красноярского края.
 Фролово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Фролово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Фролово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Фролово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Фролово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Фролово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Фролово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Фролово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Фролово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Фролово — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Фролово — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Фролово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Фролово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Фролово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Фролово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Фролово — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Фролово — посёлок в Хиславичском районе Смоленской области.
 Фролово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Кашинском городском округе Тверской области (до 2018 года — в составе Карабузинского сельского поселения).
 Фролово — деревня в Кашинском городском округе Тверской области (до 2018 года — в составе Шепелевского сельского поселения).
 Фролово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Фролово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Фролово — деревня в Любимском районе Ярославской области.

См. также 
 Фролов